Ви́ктор Ле́вин:
 Левин, Виктор (1891—1963) — американский биохимик.
 Левин, Виктор Владимирович (более известен под псевдонимом Лунин; род. 1945) — детский поэт, писатель, переводчик. 
 Левин, Виктор Давыдович (1915—1997) — языковед, брат И. Д. Левина.
 Левин, Виктор Иосифович (1909—1986) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор.